Malgosa ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Malgosa (* 1959), spanischer Hockeyspieler 
 Kim Malgosa (* 1963), spanischer Hockeyspieler 
 Santiago Malgosa (* 1956), spanischer Hockeyspieler